Љубостиња се може односити на:

 Манастир Љубостиња, манастир у околини Трстеника;
 Љубостиња (река), река у Западној Србији.